Штирлиц может означать:

 Штирлиц — литературный персонаж, герой многих произведений русского советского писателя Юлиана Семёнова.
 «Штирлиц» — утилита, предназначенная для расшифровки текста написанного в различных кодировках, транслитерации и т. п.

 Штирлиц (социотип)